Grande Fourche renvoie aux articles suivants :

 Grande Fourche, sommet du massif du Mont-Blanc situé entre le département français de la Haute-Savoie et le canton du Valais en Suisse, qui culmine à  ;
 La Grande Fourche, rivière de la municipalité régionale de comté Le Rocher-Percé, dans la région administrative de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec (Canada) ;
 La Grande Fourche, rivière de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Gaspé, dans la région administrative de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec (Canada) ;
 Lac de la Grande Fourche, plan d'eau de la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec (Canada).